Орлов, Василий Сергеевич:
 Орлов, Василий Сергеевич (1910—2010) — русский художник.
 Орлов, Василий Сергеевич (1857—1907) — русский хоровой дирижёр.